Viggo Jensen peut faire référence à :

 Viggo Jensen (1947-), un footballeur danois ;
 Viggo Jensen (1921-2005), un footballeur danois ;
 Viggo Jensen (1874-1930), un haltérophile danois.